Il doppio femminile  del torneo di tennis Plantation Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Ahsha Rolle e Mashona Washington che hanno battuto in finale Christina Fusano e Yasmin Schnack 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Ahsha Rolle /  Mashona Washington (campionesse)
 Ana Clara Duarte /  Melanie Klaffner (semifinali)

 Julie Ditty /  Ashley Weinhold (semifinali)
 Gabriela Dabrowski /  Sharon Fichman (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Plantation Open 2011